Lozan je lahko:
 Lozan, Špišić Bukovica (Hrvaška)
 Lozan, Svrljig (Srbija)